Schultze puede hacer referencia a:

  Bernard Schultze (1915 - 2005), pintor alemán.
  Edith Schultze-Westrum (1904 - 1981), actriz alemana.
  Heinz-Otto Schultze (1915 - 1943), militar alemán.
  Jürgen Schultze-Motel (1930 - ), botánico alemán.
  Sven Schultze (1978 - ), baloncestista alemán.
  Wolfram Schultze-Motel (1934 - 2011), botánico y taxólogo alemán.